Joliette est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada).

Géographie
La circonscription se trouve au nord-est de la grande région montréalaise dans la région québécoise de Lanaudière. Elle est consituée des MRC de Matawinie et de Joliette. 

Elle comprend:
Les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Rawdon et Saint-Charles-Borromée  
Les municipalités de Saint-Thomas, Saint-Paul, Crabtree, , Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Mélanie, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Saint-Côme, Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat, Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints 
La municipalité de paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare
La municipalité de village de Saint-Pierre 
Les territoires non organisés de Saint-Guillaume-Nord, Lac-des-Dix-Milles, Lac-Legendre, Lac-Matawin, Baie-de-la-Bouteille, Baie-Atibenne, Lac-Minaki et Lac-Devenyns 
La communauté atikamekw de la Manawan

Les circonscriptions limitrophes sont Laurentides—Labelle, Saint-Maurice—Champlain, Berthier—Maskinongé, Repentigny, Montcalm et Rivière-du-Nord.

Historique 
C'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui conserva le comté de Joliette déjà existant durant la période du Bas-Canada. Abolie en 1933, Joliette devint une partie de Joliette—L'Assomption—Montcalm.

La circonscription fut de nouveau créée en 1966 à partir de Berthier—Maskinongé—delanaudière, Joliette—L'Assomption—Montcalm et Terrebonne.

Liste des députés

Résultats électoraux

Évolution

Résultats détaillés

Notes et références

Liens externes 
Circonscription de Joliette — Statistique Canada
Circonscription de Joliette — Élections Canada

Lanaudière
Circonscription fédérale au Québec